Carcinophoridae är en familj av tvestjärtar. Carcinophoridae ingår i överfamiljen Pygidicranoidea, ordningen tvestjärtar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Carcinophoridae 19 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvestjärtar
Carcinophoridae